V ozbrojených silách Spojených států amerických nesou označení C-20 Gulfstream dvě různé verze letounu:

 Gulfstream III – v ozbrojených silách označovaný C-20A/B/C/D/E.
 Gulfstream IV – v ozbrojených silách označovaný C-20F/G/H/J.

Externí odkazy 
 

Letadla Gulfstream
Americká transportní letadla